Unter dem Begriff Sterbegebet versteht man je nach Religion Gebete, die in der Todesstunde eines Menschen gesprochen werden.

 im Judentum Widduj und Schma Jisrael
 in der römisch-katholischen Kirche:  Kirchliche Sterbegebete